Aeros steht für:
 Aeros Corporation, US-amerikanischer Hersteller von Leichter-als-Luft-Systemen und Luftschiffen
 Aeros (Zirkus), 1941 vom Zirkusartisten Cliff Aeros in Leipzig gegründeter Zirkus
 Aeros (Satellit), zwei Aeronomie-Satelliten
 AEROS (Betriebssystem), ein Hybrid-Betriebssystem, bestehend aus AROS und Linux

Aeros ist der Name folgender Personen:
 Cliff Aeros (1889–1952), deutscher Zirkusartist